Drymoreomys is een geslacht van knaagdieren uit de Oryzomyini dat voorkomt in het Atlantisch Woud in Brazilië.

Cricetidae